The Social Buccaneer – film del 1916 diretto da Jack Conway
The Social Buccaneer – film del 1923 diretto da Robert F. Hill